Higdon ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Higdon (Alabama)
 Higdon (Georgia)
 Higdon (Kentucky)
 Higdon (Mississippi)
 Higdon (Missouri)

Personen:
 Allan Higdon (* 1947), Bürgermeister von Ottawa
 Hal Higdon (* 1931), US-amerikanischer Läufer und Autor
 Jennifer Higdon (* 1962), US-amerikanische Komponistin Klassischer Musik
 Michael Higdon (* 1983), englischer Fußballspieler
 Ranulf Higdon (um 1280–1364), englischer Chronist und Benediktiner

Sonstiges:
 Higdon-Insel, Insel in der Gruppe der Gould-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Higden